Ямгурчи́ (Емгурчей) — мангыт, один из сыновей бия Ваккаса, бий Ногайской орды после своего старшего брата Мусы примерно в 1502—1504 гг.

Деятельность при жизни Мусы 
Ещё при жизни Мусы был его фактическим соправителем и участником его основных предприятий, участвовал в борьбе против Шейх-Хайдара, в укреплении независимости Ногайской Орды, в сражении с Бурундуком, в убийстве хана Ахмата, причем русские летописи называют убийцей именно Ямгурчи.

Некоторое разногласие между Мусой и Ямгурчи произошло около 1490 года. Тогда Муса откочевал от Ямгурчи и своего дяди Аббаса к «туркменам», то есть на Мангышлак или Устюрт. В. В. Трепавлов считает что Муса хотел поставить в виде номинального ногайского «царя» Аминека, сына Йадгар-хана, а его оппоненты стояли за сибирского хана Ибака. Также известно, что Муса, вернувшись из «туркмен» уговорил Ямглурчи и Ибака отменить поход на Казань против Мухаммед Амина. Кроме того именно Ямгурчи позднее организовал поход ногаев на Казань для воцарения Мамука.

В последнее десятилетие жизни Мусы при Ямгурчи видимо создалась некая властная структура, состоящая из пяти мирз. Это видно из упоминания посланий, направленных Ямгурчи «и пяти мирзам». Эти пять мирз упоминаются и после смерти Мусы. Судя по некоторым замечаниям они имели достаточную самостоятельностью. По В. В. Трепавлову это брат Ямгурчи Хасан, племянники (сыновья Мусы) Султан-Ахмет, Шейх-Мухаммед, Алчагир и сын Ямгурчи Агиш.

Дочь Ямгурчи Каракуш была замужем за казанским ханом Али (Ильхамом) и вместе с ним сослана в Вологду. Он просил Ивана III вернуть её в Орду. После смерти Ильхама в Вологде Каракуш была выдана за Мухаммед-Амина.

Ямгурчи был женат на дочери Махмуда, Каракуш, и приходился астраханским ханам Касиму, Абд ал-Кериму и Джанибеку шурином.

Ямгурчи придерживался мирных отношений с Московским княжеством. Ещё в 1501 году Ямгурчи послал посольство к Ивану III с предложением установить мир, при этом Ямгурчи признавал свой более низкий статус (в соответствии с принятым этикетом называя Ивана «отцом» и «дядей»). Весной 1502 года состоялось заключение шертного договора между Иваном и Ямгурчи с пятью мирзами. Нападения отдельных ногайских мирз на русские окраины начались после смерти Ямгурчи, в связи с началом в ногайской орде междоусобицы.

Самостоятельное правление 
Ямгурчи ненадолго пережил своего старшего брата, в короткий период самостоятельного правления он продолжал предыдущую политику. Его наследование брату было естественным и он воспринимался ногаями как законный правитель, но его внешнеполитический статус был ниже, чем у брата, так как тот получил в своё время звание беклярбека от хана чингизида Ядгара. Ямгурчи, например, обращался к Ивану III «дядя», что означало признание своего более низкого ранга.
Шейх-Ахмет в 1503 году предлагал ему совместные действия против Крыма.

Образ в фольклоре 
В тюркском фольклоре Ямгырсы, Жамбырши называется одним из ногайских правителей

Источник 
 В. В. Трепавлов. История Ногайской Орды. Москва. Издательская фирма «Восточная литература», РАН

Ногайские бии
Мангыты